Horodyszcze (ukr. Городиська) – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie rohatyńskim.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Współrzędne GPS
 Городиська

Wsie w obwodzie iwanofrankiwskim
Rejon rohatyński